Генрих Эдуард фон Ладе (; ) — немецкий банкир и астроном-любитель.

Родился в городе Гайзенхайме, на Рейне, в семье виноторговца. Занимался банковскими операциями и экспортом в Гамбург и Париж. К 44 годам накопил состояние, позволившее ему удалиться от дел.

В 1861 основал в Гайзенхайме имение Монрепо (от  — мой отдых), где занялся выращиванием фруктов и винограда, а также организовал . Кроме того, фон Ладе увлекался картографированием Луны — селенографией, для занятий которой в имении была построена обсерватория.

По картам фон Ладе был сконструирован лунный глобус, который сейчас является коллекционной редкостью.

В 1901 получил дворянский титул барона. Умер в Гейзенхейме.

Наименования в честь 
В честь фон Ладе были названы лунный кратер Ладе, а также астероид (340) Эдуарда.

Ссылки 
 Planetaria

Астрономы по алфавиту
Астрономы Германии
Помологи